Tatave peut faire référence à : 

 Tatave : un sobriquet et un surnom des prénoms Gustave et Octave (Octave Lapize était surnommé « Tatave ») ;
 Tatave : un one-step : morceau de musique pour danse de salon des années 1920 (Tatave et Ginger) ;
 Tatave : (argot homosexuel) Auguste Le Breton : « On voyait jamais Tatave sans son homme de barre ! » ;
 Tatave : une chanson d'Édith Piaf de 1958 dont les paroles sont du romancier maitre ès-argot Albert Simonin ;
 Réseau Tatave (appelé aussi Groupe Tatave) : réseau de résistance de Rochefort, d'inspiration gaulliste, initié dès le mois d'août 1940 par le jeune Gustave Bourreau et Émile Billon ; il sera démantelé par la Feldgendarmerie à la suite d'une dénonciation en septembre 1941. Ils seront exécutés en novembre 1941 ;
 Madame Tatave : Gustave Barbier de Morée en Loir-et-Cher, un combattant (caporal du 2è régiment de Chasseurs à pied) de la Grande Guerre à Verdun ;
 Tatave : la série de bande dessinée du même nom de Sergent aux éditions l'âme française ;
 Tatave : une autre série de bande dessinée du même nom : Tatave boxeur et Tatave footballeur entre autres ;
 Tatave et Picotin : une série de bande dessinée dans Vaillant-Pif ;
 Tatave fils de Lariflette Daniel Laborne, donne un rejeton à Tatave, fils de Lariflette qui ne sera présent que dans les pages du Petit Canard pour les jeunes, deuxième série, donc celle qu’ont donc pu dévorer les petits lecteurs de la Nouvelle République de mars à juillet 1949 ;
 Les aventures de Dodoche et Tatave, un album de bande dessiné d'Albert-Georges Badert, éditeur Le club des Pieds nickelés ;
 Tatave le marin par Vica, 1942 ;
 Tatave idole des jeunes couverture de Claude Marin, dans Frimousse,  le magazine illustré de la jeune fille et série Tatave idole des jeunes dans Frimousse (couleurs).

Notes et références

Homonymie